Dardo - arma de arremesso
Ou ainda:
Dardos - hobbie de lançamento de pequenos dardos ao alvo
Lançamento de dardo - desporto olímpico
Dardo (malacologia) - pequeno projétil produzido por algumas espécies de moluscos hermafroditas
Dardo (automóvel) - automóvel esportivo brasileiro produzido inicialmente pela Corona S/A Viaturas e Equipamentos e posteriormente pela Grifo
Dardo (artefato aeroespacial) - usado como último estágio em foguetes de sondagem

Desambiguações de esportes